Арсиноя () — древнегреческое женское имя собственное.

Персоналии

Царицы Эллинистического Египта 
 Арсиноя I (IV—III века до н. э.) — первая жена Птолемея II Филадельфа.
 Арсиноя II Филадельфия (III век до н. э.) — вторая жена Птолемея II Филадельфа.
 Арсиноя III (III век до н. э.) — жена Птолемея IV.
 Арсиноя IV (ок. 68 или 67 г. до н. э. — 41 г. до н. э.) — младшая дочь Птолемея XII Неос Дионис, одна из последних представительниц династии Птолемеев в Древнем Египте.

Древнегреческая мифология 
 Арсиноя — дочь Левкиппа, мать Асклепия.
 Арсиноя — дочь Миния. См. Мифы Беотии.
 Арсиноя — дочь Никокреонта с Кипра. См. Мифы Кипра.
 Арсиноя (иначе — Алфесибея) — дочь Фегея.
 Арсиноя — кормилица Ореста.
 Арсиноя — гиада, кормилица Диониса.

Античные города 
 Арсиноя — город на северо-западе Кипра, недалеко от города Марион.
 Арсиноя — город на юго-западе Кипра, лежал между старым и новым Пафосом.
 Арсиноя — переименованный город Крокодилополь в Египте.
  — переименованный город Тевхира в Киренаике.
 Арсиноя — древний город недалеко от г. Асэб, Эритрея.

Астрономия 
 (404) Арсиноя — астероид, открытый 20 июня 1895 года.